En anglais, un   ( ou repère) est un point de référence servant à effectuer une mesure. Le terme vient du vocabulaire professionnel des géomètres, et désigne à l'origine un repère de nivellement. En français, il désigne plusieurs choses.

 En informatique, un  est un banc d'essai permettant de mesurer les performances d'un système pour le comparer à d'autres.
 En physique, un  est un banc d'essai permettant de tester une méthode par comparaison à une série de cas connus et validés. 
 En gestion, et en économie en général, où l'usage du terme tend à se répandre, le  est la confection d'un étalonnage pour mesurer diverses performances. Voir aussi : évaluation d'entreprise.
 En finance, sur les marchés financiers, un  est constitué d'un indice ou d'une valeur de référence dans le but de comparer la performance d'un placement à sa référence. Par exemple, sur le marché des taux d'intérêt, un  est un emprunt d'État particulièrement liquide qui sert de base de comparaison à l'ensemble du marché obligataire. Dans la zone Euro, cet emploi est rempli par certains Bunds.

Il peut également signifier une étude s'appuyant sur plusieurs expériences de projets déjà réalisés dans d'autres zones géographiques ou au moins plus avancés.